María Letizia Bonaparte (Marie Laetitia), (París, 20 de noviembre de 1866 - Moncalieri, 25 de octubre de 1926), fue una figura aristocrática perteneciente a la Casa de Bonaparte y a la Casa de Saboya, conocida por ser la segunda esposa de su tío, Amadeo, I duque de Aosta y exrey de España.

Infancia 

Los primeros años de María Letizia fueron durante los que serían los últimos años del Segundo Imperio Francés. Era hija del príncipe francés Napoleón José Carlos Bonaparte y de la princesa italiana María Clotilde de Saboya. Tuvo por tíos a los emperadores de Francia, Napoleón III y Eugenia de Montijo.  Al pertenecer a la dinastía Napoleónica, ostentó desde su nacimiento el título de Princesa Napoleón (dignidad que ostentaban los hijos de príncipes o princesas pertenecientes a la Casa de Bonaparte), y el tratamiento de Su Alteza Imperial.

Su infancia y su juventud transcurrieron junto a la de sus hermanos, Víctor y Luis, entre París y Roma, donde su madre, la princesa María Clotilde, se retiró para dedicarse a la religión y las obras pías. Después de la caída del Imperio francés en 1870, la familia residió en una hermosa finca cerca del lago de Ginebra.

Después de la muerte del padre de María Clotilde, Víctor Manuel II de Italia en 1878, ella regresó a Turín sin su esposo. Durante este período, María Letizia residió principalmente con su madre en el Castillo de Moncalieri, pero sus dos hermanos se quedaron principalmente con su padre. Fue en Italia donde su madre se apartó de la sociedad para dedicarse a la religión y diversas organizaciones benéficas. Como resultado de la devoción religiosa de su madre, María Letizia se crio en un ambiente de convento.

Apariencia 
Hacia el final de su adolescencia, algunos contemporáneos consideraban que María Letizia era hermosa y en apariencia una "verdadera Bonaparte". Se decía que se parecía a algunas de las hermanas de Napoleón, que eran consideradas bastante hermosas en su época.

En 1886, se difundió el rumor de que estaba destinada a su primo, el príncipe Rolando Bonaparte, un joven viudo de 30 años, pero resultó no ser cierto.

Matrimonio y descendencia 

A su llegada a Florencia para conocer al que estaba previsto fuese su marido, su primo, el príncipe Manuel Filiberto de Saboya-Aosta, se decidió un cambio de planes arreglándose su matrimonio con el padre de su prometido, es decir, su tío, el que antaño había sido Rey de España bajo el nombre de Amadeo I de España, que estaba ya viudo de su primera mujer, la princesa María Victoria dal Pozzo della Cisterna, y que ostentaba los títulos de Príncipe de Saboya y I duque de Aosta.

La boda supuso un gran escándalo en la corte italiana, no solo por la diferencia de edad de 22 años entre los cónyuges, sino porque su futuro marido era hermano de su madre, la princesa María Clotilde. Algunos atribuyen el consentimiento de Letizia de casarse al deseo de liberarse de la pesada tutela de su madre.

Con motivo de su boda, recibe obsequios de figuras destacadas, como la emperatriz Eugenia, viuda de Napoleón III, que envía sus ilustres joyas familiares, o los tres hijos de su futuro marido que le ofrecen un collar compuesto por siete hebras de perlas y se estima en un valor de 60.000 dólares. La pareja principesca decidió casarse en Turín, con la ambición de transformar la ciudad en "un brillante centro de atracción para Italia". En 1888 se consiguió la necesaria dispensa papal, y tío y sobrina contraen matrimonio el 11 de septiembre de ese mismo año, en la capilla del Palacio Real de Turín. A su boda asistieron muchos miembros de las casas de Bonaparte y Saboya, como el rey Humberto I y su hermana la reina María Pía de Portugal, que era también hermana de Amadeo y tía materna de Letizia. 

En su tiempo, Letizia fue descrita como una mujer atractiva, rebelde, poco amante del protocolo, de personalidad vivaz, alegre trato y voraz amante de las joyas. Su matrimonio duró escasamente año y medio, pues Amadeo falleció en enero de 1890. Aun así, los duques de Aosta tuvieron un hijo:

 Humberto de Saboya-Aosta, I conde de Salemi, muerto a los 29 años víctima de la llamada gripe española, mientras combatía en la Armada Real Italiana durante la Primera Guerra Mundial.

Viudez y fallecimiento 
Hasta 1902, María Letizia y su hijo fueron vistos rara vez en la corte italiana. Nunca se distribuyeron imágenes de Humberto, a diferencia de otros miembros de la familia real italiana. Su ausencia provocó muchos rumores, algunos insinuando que estaba "afligido mentalmente" o "deforme". En años posteriores, aparecería más en la prensa, refutando todas estas teorías.

La primera esposa de Amadeo había sido una mujer rica; tras su muerte, le dejó su vasta fortuna a él y a sus tres hijos. Esto significó que toda la riqueza que Amadeo había acumulado fue heredaro a sus tres primeros hijos, dejando poco o nada a su muerte para María Letizia y su hijo Humberto. Por lo tanto, siguieron dependiendo de la asignación que recibían de la corona italiana. Esta dependencia causaría problemas más tarde, ya que Humberto a menudo enfureció a su primo Víctor Manuel III de Italia, el jefe de la Casa de Saboya. Después de que cometiera varios delitos menores y bromas en 1911, fue encarcelado en el castillo de Moncalieri.

Recientemente había sido despedido de la academia naval de Livorno por un comportamiento aparentemente incorregible y atenciones amorosas hacia algunas mujeres jóvenes de la ciudad. María Letizia, preocupada por lo que consideraba la dura sentencia de su hijo, le escribió a la reina Elena y le pidió que intercediera por su hijo. Sin embargo, el rey se mantuvo inflexible y solo redujo ligeramente la sentencia debido a la reciente muerte de su tía, la princesa María Clotilde, la madre de María Letizia en 1911. Humberto murió durante la Primera Guerra Mundial, el 19 de octubre de 1918, víctima de la gripe española.

A partir de 1907, Letizia mantuvo una abierta y escandalosa relación amorosa con un militar, veinte años más joven que ella, quien a la muerte de la princesa, acaecida en 1926, resultó ser el único heredero testamentario de todos sus bienes.

La princesa Napoleón está enterrada en la basílica de Superga en las afueras de Turín, junto a los restos de su tío y esposo, Amadeo, y los de la primera esposa de este, la reina María Victoria de España, su tía política.

Ancestros

Bibliografía 
 , José Luis (1997 y 1999). Amadeo I: el rey caballero. Planeta.
  (1989). Amadeo de Saboya, rey de España. Instituto de la Juventud D. L.

Referencias

Enlaces externos 

Maria Leticia
Maria Leticia
Nobles francesas del siglo XIX
Nobles francesas del siglo XX
Nobles italianas del siglo XIX
Nobles italianas del siglo XX
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en París
Fallecidos en Moncalieri